La Supercopa de Fiyi es una competición de fútbol en que se enfrentan los ganadores de todas las competiciones de fútbol de Fiyi.

Historial 

(a) Fue subcampeón de la Copa de Fiyi.  (b) Fue subcampeón de la Liga Nacional.  (c) Fue invitado.  (d) Fue campeón del Campeonato de Fútbol Interdistrital de Fiyi

Títulos

Véase también 
 Liga más fuerte de Oceanía del Siglo XXI
 Liga Nacional de Fútbol de Fiyi 
 Copa de Fiyi
 Selección de fútbol de Fiyi
 Batalla de los Gigantes
 Segunda División de Fiyi
 Campeonato de Fútbol Interdistrital de Fiyi
 Anexo:Clubes de Fútbol de Fiyi

Enlaces externos 
 The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.
 Ba reclaims CVC title
 

Campeonatos de fútbol entre clubes de Fiyi
Fiyi